Marguerite de Valois est le nom donné à plusieurs princesses françaises issues de différentes branches (« capétiens directs » et « Valois ») de la dynastie capétienne :

Marguerite de Valois (1295-1342), fille de Charles de Valois (1270-1325), comte de Valois, et de Marguerite d'Anjou (1273-1299) ; mariée en 1310 à , comte de Blois, mère de , comte de Blois et de Dunois, et de Charles de Blois, duc de Bretagne ;
Marguerite de Valois (1407-ap. 1448), fille illégitime du roi de France  et d'Odette de Champdivers.

Dans les cas suivants, les princesses ont également droit à la dénomination « de France » :
 Marguerite de Valois-Angoulême (1492-1549), sœur de , femme de lettres, plus connue sous le nom de Marguerite de Navarre ;
 Marguerite de France ou « Marguerite de Valois » (1523-1574), fille du roi de France  et de Claude de France, mariée en 1559 à Emmanuel-Philibert de Savoie ;
Marguerite de France (1553-1615), dite dans les siècles suivants « Marguerite de Valois » ou « la reine Margot », duchesse de Valois, fille du roi de France  et de Catherine de Médicis ; elle épouse en 1572 le roi de Navarre, Henri, futur  ( est son frère et sera le dernier des Valois à régner en France) ; son mariage avec Henri de Navarre est annulé en 1599.

Homonymie capétienne